Siqueira est un nom propre brésilien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Guilherme Siqueira (1986-), footballeur brésilien ;
 Henry Siqueira-Barras (1985-), footballeur suisse et brésilien ;
 Luciano Siqueira de Oliveira (1975-), footballeur brésilien ;
 Maicon Siqueira (1993-), taekwondoïste brésilien ;
 Moacyr Siqueira de Queiróz (1902-1992),  joueur international de football brésilien.

Toponyme 

 

Patronyme brésilien